UEFA Cup 1974-75 var den fjerde udgave af denne turnering. Finalerne blev samlet vundet af Borussia Mönchengladbach over FC Twente fra Holland.

Dansk fodbold havde 2 klubber med. Begge blev slået ud efter blot en runde. Randers Freja på udebanemål af Dynamo Dresden efter to gange uafgjort. KB af Atletico Madrid efter smal sejr hjemme.

I denne tabel er udebaneresultaterne markeret med kursiv.

1974-75
Fodbold i 1974
Fodbold i 1975